est un titre pouvant faire référence à :

 Who's Laughing Now, chanson de Jessie J parue sur l'album Who You Are et sortie en single en 2011 ;
 Who's Laughing Now, chanson d'Ava Max parue sur l'album Heaven & Hell et sortie en single en 2020.